DNA-Synthese beschreibt die Erzeugung von DNA.

 die Kopie der DNA in Lebewesen, siehe DNA-Replikation.
 die Erzeugung von DNA-Sequenzen, siehe Phosphoramidit-Synthese.
 die Erzeugung von DNA-Sequenzen mit DNA-Polymerasen, siehe Polymerasekettenreaktion und Künstliche Gensynthese.